Dans le monde islamique, le nom Jama Masjid ou Jami Masjid ou Mosquée Djouma , signifiant « mosquée du vendredi » en arabe, peut désigner de nombreuses mosquées, dont :
 la Jama Masjid (Delhi)
 la Jami Masjid (Ahmedabad)
 la Grande mosquée d'Ispahan (Ispahan, Iran)
 la Grande mosquée de Nichapur (Nichapur, Iran)
 la Grande mosquée de Yazd (Yazd, Iran)
 la Mosquée Djouma-Djami en Crimée

Autres 
 Jama Masjid, une station de la ligne 6 du métro de Delhi (ligne violette) desservant la mosquée éponyme.